Junya Suzuki kan avse:
 Junya Suzuki (fotbollsspelare född januari 1996), japansk fotbollsspelare
 Junya Suzuki (fotbollsspelare född maj 1996), japansk fotbollsspelare